Multnomah bezieht sich auf:
 Das Chinook-Volk der Multnomah, in der Gegend von Portland (Oregon), USA
 ein Chinook-Dialekt
 Multnomah County
 Multnomah Falls